В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Барбара Поттер і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Міма Яушовец і Пем Шрайвер 6-7, 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Барбара Поттер /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Міма Яушовец /  Пем Шрайвер (фінал)

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Сью Баркер /  Вірджинія Вейд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International